Павел Тихонов:
 Тихонов, Павел Иванович (1908—1946) — Герой Советского Союза.
 Тихонов, Павел Ильич (1877—1944) — русский артист оперы (бас), Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1940).
 Тихонов, Павел Павлович (1909—1990) — генерал-майор, руководитель органов госбезопасности Украинской ССР.